Calle 42–Quinta Avenida–Bryant Park puede referirse a las siguientes estaciones del Metro de Nueva York en Manhattan:

 Calle 42–Bryant Park (línea de la Sexta Avenida), servida por los trenes del servicio 
 Quinta Avenida (línea Flushing), servida por los trenes del servicio 

Estaciones del Metro de Nueva York
Quinta Avenida
Sexta Avenida (Manhattan)
Bryant Park

en:42nd Street–Fifth Avenue–Bryant Park (New York City Subway)